Eroina –  derivato della morfina
 Eroina – femminile di eroe
Eroina – film del 1983 diretto da Massimo Pirri